Der Snob steht für:
 Der Snob, Komödie von Carl Sternheim
 Der Snob (1967), deutscher Spielfilm von Kurt Jung-Alsen 
 Der Snob (1968), deutscher Spielfilm von Hans Schweikart 
 Der Snob (1984), deutscher Spielfilm von Wolfgang Staudte 
 Der Snob (1986), deutscher Spielfilm von Horst Drinda